Il singolare del torneo di tennis Northern California Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Elly Hakami che ha battuto in finale Melissa Gurney 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Melissa Gurney (finale)
 Terry Phelps (semifinali)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Barbara Gerken (primo turno)

 Mariana Pérez-Roldán (semifinali)
 Beth Herr (primo turno)
 Assente
 Camille Benjamin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Northern California Open 1987